Kuloi ist der Name:
 einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Archangelsk (Russland), siehe Kuloi
 eines Nebenflusses der Waga in Russland, siehe Kuloi (Waga)
 eines Zuflusses des Weißen Meeres in Russland, siehe Kuloi (Weißes Meer)